Příjmení Kryštůfek, přechýleně Kryštůfková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Xaver Kryštůfek (1842–1916), český duchovní a profesor
 Jan Miloslav Kryštůfek (1844–1924), český středoškolský profesor a historik
 Lukáš Kryštůfek (* 1992), český fotbalista

Související články 
 Krištofík
 Kryštof – Kryštůfek je zdrobnělina jména Kryštof

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení